Валенсуэла () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Баэна. Занимает площадь 19 км². Население 1317 человек (на 2010 год). Расстояние 84 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Andalucía: Información sociocultural
 Instituto de Estadística de Andalucía: Censo de Población
 Instituto de Estadística de Andalucía: Situación geógráfica
 Valenzuela
 Página de Valenzuela
 Formulario de Datos Económicos

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы